L'expression « point focal » peut désigner :

 Un foyer en optique
 Un point de Schelling en théorie des jeux